Chroustov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Chroustov, Gemeinde im Okres Nymburk
Chroustov, Ortsteil von Úhlejov, Okres Jičín
Chroustov, Ortsteil von Třebeníce, Okres Třebíč
Chroustov, Ortsteil von Bohdalov, Okres Žďár nad Sázavou; siehe Chroustov (Bohdalov)
Chroustov, Ortslage von Radim u Kolína, Okres Kolín